Le terme prédiction peut se référer à :

La prédiction dynamique en mathématiques
La prédiction dans les arts divinatoires
Prédiction, une série de bande dessinée fantastique.
La prédiction est l'action d'annoncer à l'avance un événement par calcul, par raisonnement, par induction; par métonymie, ce qui est ainsi annoncé. La prédictibilité est un critère de scientificité d'un modèle ou d'une théorie.

Voir aussi 
 Prédiction statistique des résultats de football

Articles connexes 
 Prédictions, un film américain d’Alex Proyas sorti en 2009.
 Prévision

Références